

Música 
 Coro (música) — grupo vocal
 Coral (protestantismo) — tipo de canto entoado nos rituais protestantes

Animais 
 Coral — tipo de animal marinho
 Cobra-coral

Geografia da Flórida, Estados Unidos 
 Coral Springs — cidade
 Coral Gables — cidade
 Cape Coral — cidade
 Coral Terrace — região censitária

Outros usos 
 Coral (cor)
 Coral (cerveja) — marca de cerveja da ilha da Madeira

Desambiguações de topônimos